L'Open des Flandres 2000 est l'édition 2000 du tournoi de squash Open des Flandres qui se déroule à Anvers du  au .

Le champion du monde et  mondial Peter Nicol remporte le titre Super Series alors que son adversaire Ahmed Barada abandonne sur blessure.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des Flandres

Open des Flandres
Squash en 2000
Sport en Belgique en 2000
Sport en février 2000
Sport en mars 2000